

Arte 
 Il bacio – dipinto di Gustav Klimt
 Il bacio – dipinto di Francesco Hayez
 Il bacio – dipinto di Edvard Munch
 Il bacio – scultura di Auguste Rodin
 Il bacio – dipinto di Pablo Picasso del 1925

Film 
Il bacio – film diretto da William Heise (1896)
Il bacio (The Kiss) – film diretto da Jacques Feyder (1929)
Il bacio – film diretto da Mario Lanfranchi (1974)
Il bacio– film diretto da Roberto Totola (2001)

Opera 
Il bacio – opera comica di Bedřich Smetana (1876)
Il bacio – opera incompiuta di Riccardo Zandonai

Pagine correlate
Bacio (disambigua)